Симеон Молеров може да се отнася за:

 Симеон Димитров Молеров (1816 – 1903), живописец от Банската школа
 Симеон Вишанов Молеров (1875 – 1923), революционер, внук на Симеон Димитров Молеров